Стамп (, ) — фамилия. Известные носители:
  (Роберт Ли Стамп; 1927—2003) — американский политик, председатель Сената штата Аризона (1975—1976), член Палаты представителей США от Аризоны (с 1977).
  (1837—1917) — американский политик, временный председатель Сената штата Мэриленд (1880), член Палаты представителей США от Мэриленда (1889—1893).
  (Джеймс Гилберт Стамп; 1932—2015) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Детройт Тайгерс».
  (Юджин Эндрю Стамп; род. 1923) — американский баскетболист, игрок клубов Баскетбольной ассоциации Америки и Национальной баскетбольной ассоциации.
 Стамп, Джо (род. 1960) — американский гитарист и композитор.
  — американский кинооператор и специалист по визуальным эффектам, лауреат премии Американской киноакадемии за технические достижения (2000) за разработку точных и экономичных систем цифрового захвата изображения, член комитета Технологической и инженерной премии «Эмми».
  (1891—1971) — австралийский эмбриолог, профессор анатомии и гистологии бангкокского Университета Чулалонгкорна (1924—1926), профессор эмбриологии и гистологии Сиднейского университета (1928—1956), член Эдинбургского королевского общества (с 1930).
  (Терри Стамп; 1949—1992) — американский альпинист, первопроходец ряда склонов североамериканских вершин, в том числе Императорского склона Робсона.
 Стамп, Патрик (род. 1984) — американский вокалист, композитор, гитарист, продюсер.
  (ок. 1779—1863) — британский художник-портретист, чьи работы входят в частности в собрания лондонских Музея Виктории и Альберта, Национальной портретной галереи, а также Метрополитен-музея.
  (1894—1972) — американский военный деятель, адмирал ВМС США, командующий Вторым (1951—1953) и Тихоокеанским (1953—1958) флотами .
  (род. 1947) — американский философ, профессор Сент-Луисского университета (с 1992), член Американской академии искусств и наук (с 2012).

См. также 
 Stumpwm — фреймовый оконный менеджер для системы X11.
 Стумп — блюдо бельгийской и нидерландской кухни на картофельной основе.
 Стэмп, Теренс (род. 1938) — британский актёр.